Iraklion (stad); een stad in Griekenland, hoofdstad van het gelijknamige departement, en de regio en het eiland Kreta 
Iraklion (periferie-district); een periferie-district in Griekenland